Il singolare femminile del torneo di tennis Kremlin Cup 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale 6–1, 4–6, 6–4 Barbara Paulus.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Conchita Martínez (campionessa)
  Barbara Paulus (finale)
  Amanda Coetzer (primo turno)
  Sabine Appelmans (semifinali)

 Ruxandra Dragomir (quarti di finale) 
 Silvia Farina (primo turno) 
 Barbara Schett (semifinali) 
 Katarína Studeníková (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 1996